На этой странице приведены составы мужских команд, которые принимали участие в турнире по волейболу на XXXII Олимпийских играх в Токио.

В заявку команды разрешено включать 12 волейболистов. Указаны клубы, в которых игроки выступали в сезоне-2020/21.

Главный тренер: Марсело Мендес, тренеры: Эдуардо Дилео, Рубен Эйрас.

Главный тренер: Ренан дал Зотто, тренеры: Карлос Шванке, Рикардо Табак, Ренато Бакки.

Главный тренер: Рональд Сарти, тренер: Умберто Монтес де Ока.

Главный тренер: Владимир Алекно (Россия), тренеры: Томазо Тотоло (Италия), Мохаммадреза Тондраван.

Главный тренер: Джанлоренцо Бленджини, тренеры: Антонио Валентини, Франческо Маттиоли, Самуэле Папи.

Главный тренер: Гленн Хоаг, тренеры: Дэн Льюис, Джино Бруссо, Майкл Кук.

Главный тренер: Туомас Саммелвуо (Финляндия), тренеры: Игорь Шулепов, Денис Попов.

Главный тренер: Витал Хейнен (Бельгия), тренеры: Михал Гоголь, Себастьян Павлик.

Главный тренер: Джон Спироу, тренеры: Брайан Торнтон, Аарон Брок.

Главный тренер: Антонио Джакоббе (Италия), тренер: Мруан Фехри.

Главный тренер: Лоран Тийи, тренеры: Арно Жоссеран, Паоло Перрон.

Главный тренер: Юити Накагаити, тренеры: Филипп Блэн (Франция).

Ссылки 
 Международная федерация волейбола 
 Волейбол на официальном сайте Игр 

Волейбол на летних Олимпийских играх 2020